Montan (Italië), ook Montagna, Italiaanse gemeente
Montagna-le-Reconduit
Montagna-le-Templier
Montagna (Sansepolcro)
Montagna dei Fiori
Montagna in Valtellina